La detentrice del titolo Mary Browne ha battuto nel challenge round Marie Wagner 6-2, 1-6, 6-1.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1914